Frank Phillips peut faire référence à :
 Frank Phillips (industriel pétrolier) (1873-1950), a fondé Phillips Petroleum à Bartlesville, Oklahoma
 Frank Phillips (joueur de cricket) (1873-1955), joueur de cricket anglais
 Frank Phillips (golfeur), golfeur professionnel australien
 Frank V. Phillips (1912-1994), directeur de la photographie américain dans L'Apprentie sorcière (1971)
 Frank Phillips (lecteur de nouvelles) (1901-1980), lecteur de nouvelles britannique (BBC), voir Les Briseurs de barrages (1955)